Mejo ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Mejo (1829–1908), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran), siehe Anna Grobecker
 Franz Mejo (1798–1854), deutscher Opernsänger (Tenor), Komponist und Dirigent
 Jenny Mejo (1841–1906), deutsche Opernsängerin (Sopran)

Mejo steht für 
 Mejo (Einheit), altes Getreide- und Salzmaß in Portugal und Brasilien

Siehe auch:
 Maio (Begriffsklärung)
 Majo
 Mayo